Groom ist der Name folgender Orte:

 Groom Lake in Nevada
 Groom Range, ein Gebirgszug in Nevada
 Groom (Texas)
 Division of Groom, ein Wahlkreis in Queensland, Australien

Groom ist der Familienname folgender Personen:

 Angus Groom (* 1992), britischer Ruderer
 Conal Groom (* 1973), US-amerikanischer Ruderer 
 Jon Groom (* 1953), walisischer Maler und Künstler
 Karl Groom, Produzent und Gitarrist der Band Threshold
 Littleton Groom (1867–1936), australischer Außenminister und Politiker
 Nigel Groom († 2014), britischer Arabist und Historiker
 Ray Groom (* 1944), australischer Politiker
 Sam Groom (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Shea Groom (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Winston Groom (1943–2020), US-amerikanischer Schriftsteller

Groom steht außerdem für:
 im Englischen für Bräutigam (eigentlich Bridegroom)
 einen Diener am englischen Hof (siehe z. B. Groom of the Stool)
 den Beifahrer auf der Pferdekutsche beim Geländefahren, siehe Fahrsport
 Pferdepfleger bei Pferderennen
 ein belgisches Comicmagazin des Verlages Dupuis

Siehe auch:

 Grum
 Krum

it:Grumo